Hiperdia este o companie furnizoare de servicii medicale din România.
Compania a fost înființată în 1997 la Brașov și oferă servicii medicale de diagnostic imagistic, de laborator, precum și asistență medicală specializată, prin cele opt centre pe care le deține în Brașov, București, Timișoara, Galați, Satu-Mare, Ploiești, Bistrița și Cluj-Napoca.

În decembrie 2007, compania americană de administrare a fondurilor Bedminster Capital Management a preluat 65% din acțiunile Hiperdia prin intermediul Southeast Europe Equity Fund II (SEEF II).

Cifra de afaceri în 2006: 10,7 milioane lei

Note

Legături externe 
 www.hiperdia.ro - Site web oficial

Companii de servicii medicale din România
Companii din Brașov